Zietsch hat verschiedene Bedeutungen. Er ist der Name der

 Persönlichkeiten 
Friedrich Zietsch (1903–1976), deutscher Politiker (SPD) und bayerischer Finanzminister
Fritz Zietsch (1877–1913), Porzellanmaler, Redakteur und Mitglied des Deutschen Reichstags
Johannes Zietsch, deutscher Priester aus dem Bistum Meißen, der zum Pfarrerblock 25487 im KZ Dachau gehörte
Rainer Zietsch (* 1964), ehemaliger deutscher Fußballprofi
Uschi Zietsch (* 1961), deutsche Autorin von Fantasy-, Science-Fiction- und Kinderbüchern

 Gemeinde 
Zietsch (Sachsen), ehemaliges Dorf im Landkreis Bautzen (Sachsen)